Паду́ка () — город в штате Кентукки, США. Административный центр округа Мак-Кракен. Население города составило 25 027 человек по данным переписи населения 2010 года.

Географическое положение 
Город расположен на реке Огайо, в 280 км к юго-западу от Луисвилла и в 190 км к северо-западу от Нашвилла.

Климат

Демография
По данным переписи населения 2010 года, население города составило 25 027 человек.

Расовый состав города:
 белые — 73,4 %
 афроамериканцы — 21,8 %
 индейцы — 0,9 %
 азиаты — 0,8 %
 Смешанные расы: 2,2 %

Примечания 

Города Кентукки
Окружные центры Кентукки